U21-Europamästerskapet i fotboll 1980 spelades under två år mellan 1978 och 1980. Totalt 25 lag deltog i turneringen. Sovjetunionen vann turneringen efter att ha besegrat Östtyskland i EM-finalen. Lagen delades upp i åtta grupper med tre eller fyra lag i varje grupp, där varje gruppsegrare gick vidare till slutspel. Slutspelet bestod av dubbelmöten och inleddes med kvartsfinaler.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Källor
Rsssf.com

1978 i Europa
1979 i Europa
1980 i Europa
Fotbollsåret 1978
Fotbollsåret 1979
Fotbollsåret 1980
1980